Fred John Lowrey (né le  à Ottawa, Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère du joueur de hockey de la LNH, Gerry Lowrey. .

Carrière de joueur
Frock a évolué la majorité de sa carrière dans les ligues seniors et mineurs de hockey en Amérique du Nord. Il joua 53 parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Maroons de Montréal et avec les Pirates de Pittsburgh au milieu des années 1920.

Il se retira complètement du hockey au terme de la saison 1935-36.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1917-1918 || Landsdownes d'Ottawa ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|1918-1919 || Military HQ d'Ottawa || OCHL || 6 || 1 || 0 || 1 || 3 || - || - || - || - || -
|-
|1919-1920 || Munitions d'Ottawa || OCHL || 8 || 2 || 0 || 2 || - || 5 || 3 || 1 || 4 || -
|- 
|1920-1921 || Royal Rifles de Québec || QCHL || 11 || 13 || 0 || 13 || - || 4 || 1 || 0 || 1 || -
|-
|1921-1922 || Munitions d'Ottawa || OCHL || 13 || 12 || 3 || 15 || 18 || - || - || - || - || -
|- 
|1922-1923 || Westminsters de New Haven ||  || 9 || 15 || 0 || 15 || - || - || - || - || - || -
|-
|1923-1924 || Bears de New Haven || USAHA || 12 || 7 || 0 || 7 || - || - || - || - || - || -
|- 
|1924-1925 || Maroons de Montréal || LNH || 27 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|1925-1926 || Maroons de Montréal || LNH || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || - 
|- 
|1925-1926 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 16 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|1926-1927 || Castors de Québec || Can-Am || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|- 
|1926-1927 || Eagles de New Haven || Can-Am || 22 || 4 || 0 || 4 || 21 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1927-1928 || Arrows de Philadelphie || Can-Am || 29 || 11 || 2 || 13 || 25 || - || - || - || - || -
|- 
|1928-1929 || Panthers de London || CPHL || 22 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1928-1929 || Arrows de Philadelphie || Can-Am || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
|1929-1930 || Cataracts de Niagara Falls || LIH || 37 || 10 || 3 || 13 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|1930-1931 || Cataracts de Niagara Falls || OPHL || 26 || 11 || 2 || 13 || 6 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0
|- 
|1930-1931 || Majors de Buffalo || AHA || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1930-1931 || Yellowjackets de Pittsburgh || LIH || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|1931-1932 || Arrows de Philadelphie || Can-Am || 13 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|1933-1934 || Rideaus d'Ottawa || OCHL || 10 || 4 || 0 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|- 
|1934-1935 || RCAF Flyers d'Ottawa || OCHL || 8 || 10 || 0 || 10 || 8 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|1935-1936 || RCAF Flyers d'Ottawa || OCHL || 17 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -

|53 || 1 || 1 || 2 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 

Naissance en août 1902
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Pirates de Pittsburgh (LNH)
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Arrows de Philadelphie
Décès en janvier 1968
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Castors de Québec
Joueur des Panthers de London
Décès à 65 ans